Der Name Blackwall bezeichnet:

 folgende Personen:
 John Blackwall, britischer Naturforscher (1790–1881)

 folgende Orte in Großbritannien:
 Blackwall (London), ein Stadtviertel im Londoner Eastend
 Blackwall Basin, Teil der West India Docks in Blackwall (London)
 Blackwall (DLR), ein Bahnhof der Docklands Light Railway in London
 Blackwall Point, ein Punkt gegenüber Blackwall (London) auf der Greenwich Peninsula
 Blackwall Reach (Themse), ein Flussabschnitt der Themse in London
 Blackwall-Tunnel, ein Straßentunnel unter der Themse zwischen den Londoner Stadtvierteln Blackwall und Greenwich
 Blackwall Yard, eine frühere Werftanlage in Blackwall (London)
 Kraftwerk Blackwall Point, ein ehemaliges Kohlekraftwerk in London

 folgende Orte in Australien:
 Blackwall (New South Wales)
 Blackwall (Queensland)
 Blackwall (Tasmanien)
 Blackwall Reach (Westaustralien), ein Flussabschnitt des Swan River (Western Australia)

 folgende Firmen und Einrichtungen in Großbritannien:
 London and Blackwall Railway, eine britische Eisenbahnstrecke
 Blackwall Buildings, Werkswohnungen der London and Blackwall Railway in Whitechapel

 Sonstiges:
 Blackwall-Fregatte, eine Klasse von Handelssegelschiffen, die im Blackwall Yard gebaut wurde
 Blackwall – Band, eine Metal Hardcore Musikgruppe aus Biel, Schweiz
Siehe auch:
Blackwall-Eisstrom
Blackwall-Gletscher